Zkratka FNRS znamená:

 Fonds National de la Recherche Scientifique – belgický fond pro rozvoj vědy
 Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique – švýcarský fond pro rozvoj vědy

Vědecké průzkumné prostředky, které navrhl Auguste Piccard a z nichž první dva byly financovány belgickým fondem:
FNRS-1 – rekordní stratosférický balón
FNRS-2 – první batyskaf
FNRS-3 – nový batyskaf, využívající kabinu z FNRS-2.

Zkratky